Bundesliga 2010/2011 – 64. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 45 sezon Bundesligi, zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a HSV Hamburg, który odbył się 24 sierpnia 2010 r. w Monachium. Drużyna z Hamburga pokonała Kilonię 27:26.

Pierwsza kolejka została zapoczątkowana 25 sierpnia 2010 r. meczem pomiędzy HSG Ahlen-Hamm a SG Flensburg-Handewitt.

Beniaminkami tego sezonu były TSG Friesenheim oraz HSG Ahlen-Hamm.
Mistrzem Niemiec została drużyna HSV Hamburg. MVP sezonu wybrano Uwe Gensheimera, a królem strzelców został Anders Eggert (248 bramek).

Mecz o LoS Superpuchar

Uczestnicy 
 THW Kiel
 TBV Lemgo
 HSV Hamburg
 HBW Balingen-Weilstetten
 Füchse Berlin
 TuS Nettelstedt-Lübbecke
 SG Flensburg-Handewitt
 Frisch Auf! Göppingen
 TV Grosswallstadt
 VfL Gummersbach
 SC Magdeburg
 MT Melsungen
 HSG Ahlen-Hamm
 TSG Friesenheim
 TSV Hanower-Burgdorf
 Rhein-Neckar Löwen
 HSG Wetzlar
 DHC Rheinland

Hale sportowe

Rozgrywki

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Klasyfikacja strzelców

Polacy w Bundeslidze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2010 w piłce ręcznej
2011 w piłce ręcznej
Pierwszy poziom rozgrywek piłki ręcznej w Niemczech